Рейг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейг, Освальдо Альфредо (1929—1992) — аргентинский зоолог, палеонтолог, эволюционист, териолог.
 Рейг-и-Касанова, Энрике (1858—1927) — испанский кардинал, епископ Барселоны.